

Мітчеллвілл — місто, штат Арканзас
 Мітчеллвілл — місто, штат Айова
 Мітчеллвілл — місто, штат Теннессі
 Мітчеллвілл — переписна місцевість, штат Меріленд